Карибский чемпионат по волейболу — соревнования для мужских и женских национальных сборных команд стран Карибского региона, проводимые в рамках Карибской зональной волейбольной ассоциации (CAZOVA), являющейся составной частью Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA). Всего в CAZOVA входят национальные волейбольные федерации 14 стран — Американских Виргинских островов, Арубы, Багамских Островов, Барбадоса, Бонайре, Гаити, Гваделупы, Каймановых островов, Кюрасао, Мартиники, Суринама, Теркса и Кайкоса, Тринидада и Тобаго, Ямайки.

Первый Карибский чемпионат прошёл в 1991 году в Суринаме. В 1996—2014 проводился раз в два года по чётным годам. С 1991 служит отборочным турниром к чемпионатам NORCECA. По итогам Карибского чемпионата одна команда (из числа не проходящих по рейтингу) получает право стартовать в североамериканском первенстве следующего года. В 2017 мужской и женский чемпионаты проходили в рамках отборочных турниров чемпионатов мира 2018.

По итогам прошедших 17-ти чемпионатов рекордсменами по количеству побед у мужчин является сборная Барбадоса (9), у женщин — сборная Тринидада и Тобаго (8).

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт CAZOVA
 Архив волейбольных результатов

Волейбольные соревнования в Америке